Дискография:

 Дискография — полный список звуковых записей, объединённых в единый список по признаку имени.
 Дискография — рентгенологическое исследование межпозвоночного диска.

См. также